Hellmuth Karasek, journaliste, critique littéraire et écrivain (né en 1934)
 Robert Karasek, sociologue et psychologue américain, connu pour son test ou modèle de Karasek de mesure de stress au travail